Ижевский завод:
 Ижевский завод — название посёлка, из которого вырос город Ижевск.
 Ижевский завод — историческое название Ижевского машиностроительного завода.
 «Ижевский завод» — название футбольного клуба «Ижевск» в 1949—1955 годах.